Jacques Beauvais peut désigner :

 Jacques Beauvais, acteur français ;
 Jacques Beauvais (1902-1981), homme politique français ;
 Louis-Jacques Beauvais, général français